Дончино () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 91 человек. Почтовый индекс — 27232. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 1,298 км². Код КОАТУУ — 3520883202.

Местный совет 
27323, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Витязевка

Ссылки 
 Дончино на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района